O termo MEP pode referir-se a:

Movimento Esperança Portugal, partido político português.
Movimento pela Emancipação do Proletariado, organização de esquerda, de orientação marxista, atuante no Brasil nos anos 1970 e 1980.
Mean effective pressure, uma quantidade relacionada com a operação de motor de pistão. termo técnico. Na wikipédia em Inglês
Messaging Exchange Pattern, um conceito de protocolo de comunicação
MEP, acrónimo em inglés de Member of the European Parliament, deputado do Parlamento Europeu.
Desambiguação